Gagetown kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Gagetown (ort i Kanada), New Brunswick,

USA 

 Gagetown (ort i USA), Michigan, Tuscola County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar